Кертиці — підродина гризунів родини сліпакові (Spalacidae), яка включає лише один рід Tachyoryctes з 13 видами.

Види 
 Рід Tachyoryctes - кертиця
 Tachyoryctes ankoliae
 Tachyoryctes annectens
 Tachyoryctes audax
 Tachyoryctes daemon
 Tachyoryctes ibeanus
 Tachyoryctes macrocephalus
 Tachyoryctes naivashae
 Tachyoryctes rex
 Tachyoryctes ruandae
 Tachyoryctes ruddi
 Tachyoryctes spalacinus
 Tachyoryctes splendens
 Tachyoryctes storeyi

Примітки

Джерела 
 Musser, G. G. and M. D. Carleton. 2005. Superfamily Muroidea. Pp. 894–1531 in Mammal Species of the World a Taxonomic and Geographic Reference. D. E. Wilson and D. M. Reeder eds. Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Сліпакові
Підродини ссавців